Ovtrup Sogn ist der Name folgender Kirchspielsgemeinden in Dänemark:

 Ovtrup Sogn (Morsø Kommune)
 Ovtrup Sogn (Varde Kommune)